obrońca – w prawie: pełnomocnik występujący w imieniu oskarżonego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub decyzji sądu
 obrońca – w piłce nożnej: zawodnik mający za zadanie zapobiegać atakom napastników przeciwnika na bramkę
 rzucający obrońca – w koszykówce: pozycja w zespole
 obrońca – w futbolu amerykańskim: zawodnik starający się szarżować przeciwnika niosącego piłkę